Jahrreiss oder Jahrreiß ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Jahrreiß (1894–1992), Professor für Rechtswissenschaft mit dem Schwerpunkten Staatsrecht und Völkerrecht
 Otto Alexander Jahrreiss (* 1964), deutscher Filmemacher, Regisseur und Fotograf

Siehe auch:
 Jahreis